Уильиче — многозначный термин.

 Уильиче — этническая группа в Чили, относящаяся к мапуче. 
 Уильиче — арауканский язык (по состоянию на 1982 год), на котором говорит народ уильиче.